Jméno Jiří Kratochvíl má několik nositelů:

 Jiří Kratochvíl (1924–2014) – klarinetista a hudební skladatel,
 Jiří Kratochvíl (* 1924–2020) – violista, profesor JAMU,
 Jiří Kratochvíl (technik) – (* 1929–2018) – emeritní profesor fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně,
 Jiří Kratochvíl (malíř) – (* 1930) – krajinomalíř
 Jiří Kratochvíl (režisér) (* 1944) – člen Rady ČT.
 Jiří Kratochvíl (horolezec) (* 1962)

Podobné jméno má
 Jiří Kratochvil (* 1940) – spisovatel a novinář.